Погоре́льцы— село в Рамешковском районе Тверской области. Относится к сельскому поселению Ведное.

Находится на автодороге  «Кушалино— Горицы— Кашин— Калязин», в 27 км от Кушалино, в 1 км от села Ведное. От села идёт автодорога на Медведиху.

Через село протекает речка Погорелка, приток Кушалки.

История 
Село Погорелец известно с XVI века, когда оно с окрестными пустошами и починками относилось к кушалинским владениям Симеона Бекбулатовича.

В 1816 году в селе была построена каменная Спасская церковь с 3 престолами, метрические книги с 1700 года. 

В 1859 году в русском владельческом селе Погорельцы Корчевского уезда 77 дворов, где проживали 540 человек (321 мужчина, 309 женщин). В 1887 году село центр волости и прихода Корчевского уезда 110 дворов, 531 житель (189 мужчин и 192 женщины), на военной службе 6 человек, грамотных 15 мужчин и 1 женщина, учились 12 мальчиков и 4 девочки (посещали земскую школу, основанную в 1882 году); нищенствовали 6 человек. В селе были 10 дегтярных заводов, кузница, трактир, 2 мелочные лавки.

Погорельцевская волость в 1887 году имела население 4972 человека, в неё входили 26 крестьянских селений.

В 1916 году построена каменная Спасская церковь, престольный праздник в селе — Успение Пресвятой Богородицы (28 августа).

В 1918 году Погорельцы стали центром сельсовета. В 1930 году часть крестьян объединились в колхоз "6-я годовщина смерти Ленина", в 1935 году он сменил название на "Путь Ленина".

С 1935 Погорельцевский сельсовет относится к Кушалинскому району Калининской области. В Погорельцах 130 хозяйств, работали мельница, молокозавод, магазин.

Во время Великой Отечественной войны всё мужское население деревни, годное к службе, было призвано в армию. В колхозе работали женщины, старики и подростки. На 1 января 1942 года в Погорельцах проживали 344 человека (131 мужчина и 213 женщин). В годы войны на фронтах погибли 70 жителей села.

В 1954 году Погорельцы вошли в Ведновский сельсовет, который с 1956 года относится к Рамешковскому району. В 1959 году колхоз Путь Ленина объединился с колхозом "Перелом" (центральная усадьба в селе Ведное).

В 2001 году в Погорельцах 22 дома, в них постоянно проживали 36 человек, 27 домов — собственность наследников и дачников.

Население

Достопримечательности 
В селе расположена недействующая Церковь Спаса Нерукотворного Образа (1816).

Ссылки 
 Православные Храмы Тверской Земли

Источники

Примечания 

Населённые пункты Рамешковского района